Szerbia
Rakovac, Bujanovac községhez tartozó település
Rakovac, Novi Pazar községhez tartozó település
Rakovac, Raška községhez tartozó település
Rakovac, Dombó vajdasági falu szerb neve